Кубок Кремля в мужском одиночном разряде в 2007 году проводится в 18-й раз. 32 участника основной сетки соревнования вновь разыграли титул в рамках международной серии тура ATP. Состав этой части приза была сформирована в три этапа: первые 25 теннисистов были отобраны по рейтингу, ещё три — по выбору организаторов, а последние четыре — по результатам дополнительного отборочного турнира.

Общая информация 
Список участников турнира возглавил Николай Давыденко (№ 4 в мире в тот период). Прошлогодний чемпион вновь доказал своё преимущество на местных кортах, пройдя все пять матчей без единого проигранного сета. В финале россиянин справился с четвёртым сеянным: Михаэлем Беррером из Германии. Сильнейшие несеянные участники приза проиграли в полуфиналах. Давыденко стал первым с 2001-го года чемпионом соревнования, защитившим через год свой титул.

Посев 

  Николай Давыденко (Титул)
  Михаил Южный (Второй раунд)
  Энди Маррей (Второй раунд)
  Поль-Анри Матьё ''(Финал)

<li> Марат Сафин (Второй раунд)
<li> Потито Стараче (Первый раунд)
<li> Дмитрий Турсунов (Второй раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Четвертьфинал, отказ)''

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2007